María Izaskun Bilbao Barandica (Bermeo, 27 de março de 1961) é uma política espanhola, do País Basco.

É membro do Partido Nacionalista Basco, é deputada desde 1998 e Presidenta do Parlamento do País Basco desde 2005.

Políticos da Espanha
Políticos da Comunidade Autónoma do País Basco
Mulheres da Espanha na política
Naturais de Biscaia
Políticos do Partido Nacionalista Basco